Antōnīs Antōniou (1969), calciatore cipriota
Antōnīs Antōniou (1970), calciatore cipriota
Antōnīs Antōniou (1981), calciatore cipriota
Antonis Antoniou, pallavolista cipriota
Antonis Antoniou, regista